Łebki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Strzegowo 
 Łebki – wieś w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Herby

Zobacz też 
 Łebki Duże, Łebki Małe, Łebki Wielkie